Yang Chen (Pequim, 17 de janeiro de 1974) é um ex-futebolista profissional chinês, meia-atacante, atualmente é assitente técnico.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1974
Naturais de Pequim
Futebolistas da China
Futebolistas do Beijing Guoan Football Club
Futebolistas do Eintracht Frankfurt
Futebolistas do FC St. Pauli
Futebolistas do Shenzhen Football Club
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002